Igor Ivanovitch Chkliarevski (; né le 25 juin 1938 à Bielynitchi et mort le 8 septembre 2021 à Moscou) est un poète et traducteur soviétique et russe, lauréat en 1987 du Prix d'État de l'URSS. Il est mort de complications du COVID-19.

Publications 
 Я иду! — Мн., 1962;
 Лодка. — Мн., 1964;
 Фортуна. — М.: Советский писатель, 1968;
 Воля. — М.: Советский писатель, 1972;
 Ревность. — М.: Современник, 1974;
 Дозорная ветка. Стихи, переводы. — Мн., 1975;
 Похолоданье. — М.: Молодая гвардия, 1975;
 Тень птицы. Три повести. — М.: Советский писатель, 1976;
 Лодка. — М.: Современник, 1977;
 Неназванная сила. — М.: Советский писатель, 1978;
 Гость. — Мн., 1980;
 Тайник. — М.: Советский писатель, 1981;
 Брат. — М.: Молодая гвардия, 1982;
 Избранное: Стихотворения и поэмы. — М.: Художественная литература, 1984
 Паром из Белоруссии в Россию. Книга переводчика. — Мн., 1984.
 Слушаю небо и землю. — М.: Советский писатель, 1985.
 Красная книга. — М.: Советская Россия, 1986;
 Поэзия — львица с гривой. Статьи. — М.: Советский писатель, 1986;
 Слово о мире. — М.: Молодая гвардия, 1987;
 Глаза воды. — М.: Современник, 1989;
 Мне все понятней облака. — М.: Советский писатель, 1990;
 Избранное. — М.: Художественная литература, 1990;
 Читаю «Слово о полку…»: Книга для учащихся. — М: Просвещение, 1991. — 80 с.;
 Стихотворения. — М., 1997;
 Загадки и тайны «Слова о полку Игореве». Статьи. — М., 1998;
 Прощание с поэзией. — М., 2002.

Références

Naissance en juin 1938
Décès en septembre 2021
Décès à Moscou
Poète russe
Récipiendaire du prix d'État de l'URSS
Décès à 83 ans